Чемпионат Европы по кроссу 2011 года прошёл 11 декабря в Веленье (Словения). Разыгрывались 12 комплектов наград: по 6 в индивидуальном и командном зачётах. Соревнования проходили среди взрослых спортсменов, молодёжи (до 23 лет) и юниоров (до 20 лет).

На старт вышли 476 атлетов из 33 стран Европы. Каждая страна могла выставить до 6 человек в каждый из забегов. Победители в командном первенстве определялись по сумме мест 4 лучших участников.

Результаты

Мужчины. 10 км 
17 июля 2013 года Федерация лёгкой атлетики Португалии дисквалифицировала на 2 года бегуна на длинные дистанции Жозе Рошу. Решение было вынесено после выявления отклонений в показателях крови в биологическом паспорте спортсмена. Результаты легкоатлета, начиная с декабря 2010 года, были аннулированы, в том числе 3-е место на чемпионате Европы по кроссу 2011 с результатом 29.21.

Курсивом выделены участники, чей результат не пошёл в зачёт команды

Женщины. 8 км 

Курсивом выделены участницы, чей результат не пошёл в зачёт команды

Молодёжь (до 23 лет). Мужчины. 8 км 

Курсивом выделены участники, чей результат не пошёл в зачёт команды

Молодёжь (до 23 лет). Женщины. 6 км 

Курсивом выделены участницы, чей результат не пошёл в зачёт команды

Юниоры (до 20 лет). 6 км 

Курсивом выделены участники, чей результат не пошёл в зачёт команды

Юниорки (до 20 лет). 4 км 

Курсивом выделены участницы, чей результат не пошёл в зачёт команды

Медальный зачёт 
Медали завоевали представители 11 стран-участниц.

Примечания

Ссылки 
 
 

Чемпионат Европы по кроссу
Декабрь 2011 года
Спорт в Словении в 2011 году
кросс
Чемпионаты Европы в Словении
События 11 декабря
Международные соревнования по лёгкой атлетике в Словении